Artesia (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Artesia (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí 
 Artesia (Nou Mèxic), població dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic